

Aziende 
 Legnano – azienda produttrice di biciclette e motociclette;

Guerra 
 Legnano – posamine della Regia Marina;
 Nome di sei unità militari terrestri dell'Esercito Italiano:
Brigata meccanizzata "Legnano";
67º Reggimento fanteria "Legnano" (comando a Legnano);
68º Reggimento fanteria "Legnano" (comando a Como);
11º Reggimento artiglieria da campagna "Legnano"
27º Reggimento artiglieria "Legnano";
58º Reggimento artiglieria "Legnano";
Reggimento artiglieria a cavallo "Legnano"

Geografia 
 Legnano – città della Lombardia.

Sport 
  – squadra di calcio;
 Legnano – squadra ciclistica;

Pagine correlate 
Legnani